Toikka ist der Familienname folgender Personen:

 Markku Toikka (* 1955), finnischer Komiker und Schauspieler
 Oiva Toikka (1931–2019), finnischer Designer
 Valmari Toikka (1902–1990), finnischer Skilangläufer